BVCM oder BvCM steht für:

 Bundesverband Community Management
 Bundesverband Credit Management

Abkürzung